Radio Lora bezeichnet

 Lokalradio als Abkürzung
 Radio LoRa in Zürich, ältestes freies Radio der Schweiz
 LORA München, ein freies Radio in München, umgangssprachlich auch Radio Lora

RADIO LORA